Die folgenden berühmten Personen wurden in Landsberg am Lech geboren oder hatten in der Stadt den Mittelpunkt ihres Lebens und Schaffens. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

A 
 Johann Baptist Anwander – * um 1750 in Landsberg am Lech, † um 1800 in Augsburg, Künstler und Rokokomaler (u. a. Deckenfresko Klosterkirche Obermedlingen und Gemälde „Der liebeskranke Antiochus“)
 Friedrich Anton Anwander – * in Landsberg am Lech, Rokokokünstler, zum Beispiel Kanzel der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding

B 
 Ludwig Prinz von Bayern (* 1982), deutscher IT-Unternehmer und Entwicklungshelfer
 Fritz Beck (1889–1934), politischer Aktivist und einer der Getöteten des sogenannten Röhm-Putsches
 Lukas Behnken (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher, Filmproduzent und Filmschaffender

C 

 Gitta von Cetto – 6. Februar 1908 in Landsberg am Lech, † 26. April 2010, Schriftstellerin und Journalistin

D 
 Friedrich Dörr – * 13. Dezember 1921 in Landsberg am Lech; † 17. August 2018, Physikochemiker
 Susanne Drexl – * 1982 in Landsberg am Lech, Opern- und Konzertsängerin

E 
 Steffen Eder – * 1. Mai 1997 in Landsberg am Lech; Fußballspieler

F 
 Ferdinand Feldigl – * 5. April 1861 in Landsberg am Lech, † 9. April 1928 in Fürstenfeldbruck, Schriftsteller und Musiker, der sich insbesondere mit der Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele befasste
 Andreas Fleischmann – * 1980 in Landsberg am Lech, Botaniker
 Leonie Fiebich – * 10. Januar 2000, Basketballspielerin

G 
 Matthias Gerlich – * 25. Februar 1988 in Landsberg am Lech, Handballspieler
 Rudolf Gilk – BR-Reporter, Filmemacher und Kinobetreiber

H 
 Sir Hubert von Herkomer – * 26. Mai 1849 in Waal bei Landsberg am Lech, † 31. März 1914 in Budleigh-Salterton, Devonshire, England, war ein englischer Maler, Bildhauer, Musiker und Schriftsteller; außerdem gilt er als der Wegbereiter des Automobilsports in Deutschland. In Landsberg ließ er den Mutterturm erbauen.
 Heinz Hoenig – * 24. September 1951 in Landsberg am Lech, Schauspieler
 Christoph Hartmann – * 1965 in Landsberg am Lech, deutscher Oboist, Mitglied der Berliner Philharmoniker
 Ludwig Hartmann – * 20. Juli 1978 in Landsberg, seit 2008 Mitglied des Bayerischen Landtages und Oppositionsführer
 Korbinian Hamberger - * 1980 in Landsberg, Drehbuchautor

K 

 Hans Kistler – * um 1400 in Landsberg am Lech, war ein bekannter Goldschmied seiner Zeit. Sein berühmtestes Werk ist die aus dem Jahr 1448 stammende Monstranz des Klosters Tegernsee (Landkreis Miesbach) als dessen einziger erhaltener Kirchenschatz. In der Landsberger Bayervorstadt trägt eine Straße den Namen Hans Kistlers.
 Ignaz Kögler – * 11. Mai 1680 in Landsberg am Lech, † 30. März 1746 in Peking, Jesuit und Mathematiker. Nach ihm wurde das Ignaz-Kögler-Gymnasium benannt
 Johann Anton Kobrich – * 1714 in Landsberg, Organist und Komponist
 Norbert Kössinger – * 1975 in Landsberg am Lech, Germanist und Mediävist
 Christian Krieglmeier – * 1979 in Landsberg am Lech, Fußballtorhüter und -trainer
 Lubo Kristek – * 1943 in Brünn, zeitgenössischer Maler und Bildhauer des Spätsurrealismus. 1968–1990 lebte und arbeitete er in Landsberg am Lech und Kleinkitzighofen bei Landsberg.

L 
 Johannes Justus von Landsberg – (* um 1490; † 10. August 1539 in Köln), Kartäusermönch
 Ferdinand Luidl – * 1670 in Landsberg am Lech, † 1736 in Hegelhofen, Bildhauer
 Lorenz Luidl – * 1645 in Landsberg am Lech, † 1719, Bildhauer und Holzschnitzer u. a. der berühmten barocken, 200 Figuren umfassenden und heute noch existierenden Luidl-Krippe in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und der Apostelfiguren in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum bei Aichach
 Stephan Luidl – * 1684 in Landsberg am Lech, † 1736 in Dillingen a. d.Donau, bekannter Bildhauer, Sohn von Lorenz Luidl, Werke u. a. in der St. Wolfgang-Kapelle in Dillingen an der Donau
 Johann Luidl – * 1685 in Landsberg am Lech, † 1765, als Sohn von Lorenz Luidl übernahm er dessen Werkstatt und wurde ein ebenso angesehener, bayernweit tätiger Bildhauer
 Wilhelm Ritter von Leeb – * 5. September 1876 in Landsberg am Lech, † 29. April 1956 in Hohenschwangau, deutscher Generalfeldmarschall im Zweiten Weltkrieg. In Landsberg war nach ihm die mittlerweile geschlossene Ritter-von-Leeb-Kaserne benannt.
 Robert Lohr – * 1967 in Landsberg am Lech, Schauspieler

M 
 Nikolaus Mangold – war ein Landsberger Goldschmied im 15. Jahrhundert. In der Katharinenvorstadt trägt die Nikolaus-Mangold-Straße seinen Namen.
 Heinrich Mayr – * 29. Oktober 1854 in Landsberg am Lech, † 24. Januar 1911 in München, Forstwissenschaftler und Botaniker
 Max Mayr – * 23. Februar 1853 in Landsberg am Lech, † 15. Februar 1916 in München, Wasserbauingenieur
 Johann Mutter – * 1902 in Geretshausen bei Landsberg am Lech, † 1974 in Landsberg am Lech, Maler und Fotograf. Er fotografierte heimlich von seinem Atelier aus u. a. den Leidenszug der KZ-Häftlinge über Landsberg am Lech ins KZ Dachau
 Gerhard Marquard – * 1963 in Landsberg am Lech, Maler
 Bernhard Müller-Hahl – * 1918 im heutigen Stadtteil Erpfting, † 1985, Politiker

N 
 Julian Nagelsmann – * 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech, Fußballtrainer
 Erwin Neher – * 20. März 1944 in Landsberg am Lech, Chemiker und Träger des Nobelpreis für Physiologie oder Medizin
 Florian Neuhaus – * 16. März 1997 in Landsberg am Lech, Fußballspieler
 Mathias Neuner – * 13. Juni 1966 in Landsberg am Lech, Wirtschaftsingenieur, Politiker und Oberbürgermeister von Landsberg am Lech

O 
 Gabriel Ott – * 18. März 1927 in Landsberg am Lech; † 2. Mai 2014, Politikwissenschaftler

P 
 Anton von Perfall – * 11. Dezember 1853 in Landsberg am Lech, † 3. November 1912 in Schliersee, Jagdschriftsteller
 Antje Pieper – * 30. Januar 1969 in Landsberg am Lech, Fernsehmoderatorin
 Hans Pieper – * 9. April 1882 in Landsberg am Lech, † 23. März 1946 in Lübeck, Architekt, Denkmalpfleger und Baubeamter
 Petra Pinzler – * 1965 in Landsberg am Lech, Journalistin und Autorin
 Jürgen Pohl  – * 8. Oktober 1954 in Landsberg am Lech, † 11. Juni 2014, Geograph und Hochschullehrer

R 
 Ignaz Albert von Riegg – * 6. Juli 1767 in Landsberg am Lech; † 15. August 1836 in Augsburg, von 1824–1836 Bischof von Augsburg
 Luise Rinser – * 30. April 1911 im Landsberger Stadtteil Pitzling; † 17. März 2002 in Unterhaching bei München, Schriftstellerin und Pädagogin, 1984 Kandidatin der Grünen für die Wahl des Bundespräsidenten
 Siegfried Rauch – * 2. April 1932 in Landsberg am Lech; † 11. März 2018 in Untersöchering, Schauspieler, u. a. „Traumschiff“

S 
 Hubert Schmidbaur – * 31. Dezember 1934 in Landsberg am Lech, Chemiker
 Franz Xaver Schmidt  – * 21. Oktober 1828 in Landsberg am Lech; † 17. September 1914 in Landsberg am Lech, Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Placidus Seitz – * 13. September 1672 in Pössing/Landsberg am Lech als Matthaeus Seitz, † 2. Oktober 1736 im Kloster Ettal, ab 1709 Abt des Klosters Ettal
 Alois Süßmayr – * 15. Januar 1825 in Landsberg am Lech; † 9. Dezember 1885 in Eichstätt, Maler im Kunststil der Nazarener, sowie  Zeichner und Zeichenlehrer

T 
 Emanuel Taffertshofer – * 24. Februar 1995 in Landsberg am Lech, Fußballspieler

V 
 Adam Vogt – * um 1570 in Stoffen bei Landsberg am Lech, Kunsttöpfer und Hafner, schuf im 17. Jahrhundert die berühmten beiden Prunköfen in den östlichen Fürstenzimmern des Rathauses von Augsburg

W 
 Johann Baptist Weißbrod – * 19. Juni 1834; † 7. November 1912, Basel, Historien- und Genremaler
 Franz Weber – * 27. Juni 1835 in Landsberg am Lech; † 31. Januar 1904 in Landsberg am Lech, Reichstags- und Landtagsabgeordneter (Zentrum)
 Alois Wolfmüller – * 24. April 1864 in Landsberg am Lech, † 3. Oktober 1948 in Oberstdorf, Erfinder und Flugtechniker. Nach ihm ist der Wolfmüllerweg in Landsberg benannt, der von der Neuen Bergstraße zum Krachenberg führt
 Sigmund von Weech – * 26. Mai 1888; † 27. September 1972, München,  Grafiker, Textilkünstler und -unternehmer
 Gerhard Wilhelm Wunder – * 26. Dezember 1908 in Landsberg am Lech, † 30. Mai 1988, Bibliothekar und Landeshistoriker
 Walter Weiss – * 9. Juli 1927 in Landsberg am Lech; † 10. Oktober 2004 in Salzburg, österreichischer Germanist und Hochschullehrer
 Steffen Weinert – * 28. September 1975 in Landsberg am Lech, Filmregisseur, u. a. „Der Aufreisser“
 Tim Wohlgemuth – * 22. Juli 1999 in Landsberg am Lech, Eishockeyspieler

Z 
 Dominikus Zimmermann – * 30. Juni 1685 bei Wessobrunn, † 16. November 1766 in Wies bei Steingaden, bayerischer Baumeister des Rokoko und von 1748 bis 1753 Bürgermeister der Stadt. Nach ihm wurde das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium benannt.

!
Landsberg am Lech